Rydl beziehungsweise Rýdl ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Rydl (geb. 1947), österreichischer Opernsänger (Bass)
 Radek Rýdl (geb. 2001), tschechischer Skispringer
 Werner Rydl (geb. 1957), österreichischer Geschäftsmann

Siehe auch:
 Rydel
 Riedl